Bertram de Verdun est le nom de plusieurs membres de la famille de Verdun, établie en Angleterre et en Normandie au , et dont l'origine est mal connue. Pour l'historien Mark Hagger Bertram venait du lieu-dit de Verdun en Vessey dans l'Avranchin, et était issu de d'une famille de petite noblesse. Après la conquête en 1066, Bertram I de Verdun et ses descendants obtinrent de nombreuses terres en Angleterre, puis en Irlande.

Bertram Ier de Verdun figure sur la liste de Dives-sur-Mer, au nombre des compagnons de Guillaume le Conquérant qui participèrent à la conquête de l'Angleterre. On le retrouve en 1076 à Avranches dans une charte tirée du cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Dans le Domesday's Book, rédigé en 1086, Bertram de Verdun apparait comme tenant les terres et le manoir de Farnham Royal dans le Buckinghamshire, domaines ayant appartenu avant la conquête à la princesse Goda, sœur d’Édouard le Confesseur et épouse du comte Eustache II de Boulogne. Le manoir de Farnham Royal était tenu par le droit de « Grand Sergenterie », c’est-à-dire que son seigneur avait la charge de fournir le jour du sacre le gant pour la main droite du roi, puis de soutenir pendant la durée de la cérémonie le bras droit du prince, tenant le sceptre.

Bertram II de Verdun, fils du précédent, augmenta les domaines de son père en Angleterre, en particulier dans le Staffordshire et le Leicestershire. Bertram II de Verdun est cité en France dans une charte du Mont-Saint-Michel comme l'un des barons de Ranulf le Meschin, comte de Chester, et dans une autre de l’abbaye de Savigny où, peu de temps après sa fondation en 1112, Raoul de Fougères donne à l’abbaye le domaine de Verdun près d’Avranches et confirme le don d’une autre terre que Bertram de Verdun tenait de lui. Selon Hagger, Bertram occupait une charge administrative auprès du roi Henri  d'Angleterre et aurait exercé les fonctions de shérif du Yorkshire vers 1100.

Généalogie 

Bertram de Verdun († v. 1100 ?)
Bertram II de Verdun († v. 1124), shérif d'York
Norman de Verdun († v. 1153), proche de Ranulf II de Chester
Bertram III de Verdun († 1191), castellan de Richard Cœur de Lion qu'il accompagne aux croisades

Notes 

Anglo-Normands
Noblesse de Normandie
Décès en 1069